

Astronomia
 497 Iva – asteroide della fascia principale

Botanica
 Iva – genere di piante della famiglia delle Asteraceae

Codici
 IVA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Ambalavelona do Ambanja (Madagascar)
 IVA – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Ivanovo (Russia)

Geografia
 Iva – città della Carolina del Sud (Stati Uniti)
 Iva – villaggio di Samoa

Medicina
 IVA – acronimo inglese, usato anche in ambito medico italiano, dell'Arteria Interventricolare Anteriore, ramo discendente anteriore dell'arteria coronaria sinistra

Onomastica
 Iva – nome proprio di persona femminile italiano

Personaggi
 Iva – soprannome di Emporio Ivankov, personaggio dell'anime e manga One Piece

Sigle
 IVA – sigla dell'imposta sul valore aggiunto, imposta indiretta
 IVA – Integrated Vulnerability Assessments, valutazione della vulnerabilità integrata

Altri progetti